Palotás – comune nella provincia di Nógrád, Ungheria

Persone 
 István Palotás – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 József Palotás – lottatore ungherese
 Péter Palotás – calciatore ungherese